Роальд Владимирович Бабун (20 января 1934, Ленинград, РСФСР, СССР — 24 ноября 2020) — заведующий кафедрой муниципального управления НФИ КемГУ, кандидат экономических наук, профессор. Вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ).

Биография 
Во время блокады временно эвакуирован в Пермь.

В 1957 окончил Ленинградский политехнический институт. Специальность- Обработка металлов давлением. После окончания вуза работал в Новокузнецке.

С 1963 по 1989 работал в Сибгипромезе. В 1990 году избран депутатом Новокузнецкого городского совета народных депутатов. В 1990—1993 — председатель Новокузнецкого городского совета. В 1990 г. был избран председателем Новокузнецкого городского совета народных депутатов и занимал этот пост до прекращения деятельности советов всех уровней в конце 1993 г. Под его руководством был разработан и принят один из первых в России устав города, разработана программа социально-экономического развития города в условиях перехода к рыночной экономике, положение о статусе пригородной зоны. Под его руководством городским советом был принят ряд решений по реформированию экономики города, в частности, решение об акционировании городского предприятия "Водоканал". С его активным участием были установлены побратимские отношения Новокузнецка с городами Питтсбург (США), Запорожье (Украина), Чаоян (КНР). В 1993—1994 — председатель Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, работал в ней вице-президентом на освобождённой основе вплоть до самой смерти. С 1996 по 2020 работал в Новокузнецком филиале Кемеровского государственного университета. Профессор, д.э.н. Преподаватель кафедры экономики и управления НФИ КемГУ (С 2000 по 2015 работал на кафедре муниципального управления).

Умер 24 ноября 2020 года в Новокузнецке.

Награды и звания 
Награждён медалью «За заслуги перед городом Новокузнецк», Юбилейной медалью в честь 60-летия Победы, Юбилейной медалью в честь 300-летия Санкт-Петербурга.

На сессии Новокузнецкого горсовета 4 июля 2019 года ему было присвоено звание почётного гражданина Новокузнецка.

Сочинения 
 Учебник «Система муниципального управления» под ред. В. Б. Зотова. Руководитель авторского коллектива учебника. Автор концепции учебника и важнейших его разделов. Учебник выдержал 5 изданий. Последнее издание — Ростов н/Д.: Феникс, 2010. — 717 с. Учебник удостоен премии Правительства РФ в области образования за 2007 год
 Учебное пособие «Организация местного самоуправления». Выпущено 5 изданий, в том числе 2 в центральных издательствах. Последнее издание — М.: КНОРУС, 2013. — 280 с.
 Учебное пособие «Организация муниципального управления» — СПб.: Питер, 2012. — 336 с.
 Общие представления о государственном и муниципальном управлении: учеб. пособие по дисциплине «Введение в специальность» (для направления подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление»), ч.1 — Новокузнецк, НФИ КемГУ, 2013. — 150 с.
 Местное самоуправление: тенденции и перспективы: сборник научных трудов, посвященный юбилею автора. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. — 212 с.
 Управление муниципальной экономикой. Пособие для муниципальных служащих (совместно с З. З. Муллагалеевой). — Новокузнецк: НФИ КемГУ, 1999. — 150 с.
 Учебное пособие "Вопросы муниципальной экономики (совместно с З. З. Муллагалеевой). Серия «Библиотека местного самоуправления», выпуск 35. — М.: Московский общественный научный фонд, 2001. — 144 с.
 Что такое муниципальная экономика и кому она служит. Пособие для населения и общественных организаций (совместно с З. З. Муллагалеевой). — Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. — 126 с.
 Муниципальные предприятия: проблемы и решения (совместно с Е. Н. Альбах и С. В. Зыковым). — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. — 162 с.
 Самая близкая к народу власть (о местном самоуправлении для всех). Пособие для населения и некоммерческих организаций (совместно с Н. В. Мальковец). Выпущено 2 издания. Последнее издание — Новосибирск: Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», 2009. — 110 с.
 Актуальные проблемы муниципальной политики: Сборник статей и докладов. — Новокузнецк: РИО НФИ КемГУ, 2002. — 98 с.
 Проблемы и перспективы социально-экономического развития муниципальных образований Южного Кузбасса: коллективная монография / науч. ред. Р. В. Бабун. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. — 358 с.
 Развитие черной металлургии Сибири и Дальнего Востока: народнохозяйственный аспект. Роальд Владимирович Бабун, Александр Григорьевич Гранберг, Зинаида Рихардовна Цимдина. Изд-во "Наука, " Сибирское отд-ние, 1987 -

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте НФИ КемГУ
 Информация на сайте Энциклопедия местного самоуправления
 Информация на сайте АСДГ

Депутаты Новокузнецкого городского совета
Преподаватели Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета
Главы Новокузнецка
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Почётные граждане Новокузнецка